Таймаз:

 Таймаз — фамилия
 Таймаз, Борис Семёнович — активный член караимского общества в Москве
 Таймаз — топоним
 Таймаз — прежнее название села Кукурузное Нижнегорского района